Romola ima više značenja:
 Romola, Firenze
 Romola, Piacenza